Гаргжда́й — топоним:
 Гаргждай — город на западе Литвы, административный центр Клайпедского района.
  — деревня в Мажейкяйском районе Литвы, входит в состав Мажейкяйского апилинкского староства.
  — стадион в городе Гаргждае.